Riksakt kan syfta på;

 Riksakt – en genom dom fastställd fredlöshet över hela tyska riket fram till 1706, se Akt (fredlös)
 Riksakten – en lag, som under den svensk-norska unionen bestämde konstitutionella förhållanden mellan Sverige och Norge
 Riksakten (skrift 1756) – en ständerförklaring efter kungaparets misslyckade revolutionsförsök